«Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна» — российский музыкальный художественный фильм, снятый в 2006 году по книге Сергея Кононова «Кинофестиваль. Служба переводчиков», написанной им на основе собственных впечатлений от работы переводчиком на одном из ММКФ 1980-х годов.

Премьера фильма состоялась в рамках XXVIII Московского Международного кинофестиваля.

В 2006 году фильм участвовал в «Нью-Йоркском Международном фестивале независимых кино- и видеофильмов».

Фильм представляет собой музыкальный фарс, в котором музыкальные номера: песни и танцы перемежаются с пародиями на классику советского кино. Действие происходит на фоне нарочито аляповатых декораций.

Сюжет 
Фильм повествует про события на Московском международным кинофестивале в конце 80-х годов. В столицу съезжаются зарубежные гости, среди которых находится звезда Голливуда Ричард Дирк. Спецслужбы пытаются дискредитировать актёра и посылают к нему своего агента в качестве переводчика.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Хмелик, Мария Александровна
 Режиссёр: Пичул, Василий Владимирович
 Композитор: Шелыгин, Алексей Анатольевич

Примечания

Ссылки 
 «Кинофестиваль» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Фильмы России 2006 года
Музыкальные фильмы России
Фильмы Василия Пичула
Экранизации литературных произведений